Il Mistrovství Českého svazu fotbalového 1919, sesta edizione del torneo, vide il successo dell'AC Sparta. Le vincenti dei quattro gironi si affrontavano in un ultimo girone per decretare il vincitore.

Středočeská župa

Kladenská župa

Zapadočeská župa

Vychodočeská župa

Mistrovstvi CSF

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 1919
Campionato cecoslovacco di calcio